Franco Citti – attore e regista italiano
Sergio Citti – attore e regista italiano